

Patronyme 

 Daniel Encontre (1762-1818), mathématicien et pasteur protestant français,
 Germain Encontre (1809-1853), écrivain et militant politique français.

Toponyme 

 Bon-Encontre, commune de Lot-et-Garonne.